Sancus är ett släkte av spindlar. Sancus ingår i familjen käkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkspindlar
Sancus